El Trofeu Comte de Godó 1984 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent al circuit Grand Prix. La 32a edició del torneig es va celebrar entre l'1 i el 7 d'octubre de 1984 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí
 Quadre dobles masculins

1984
Competicions esportives del 1984 a Catalunya